Ли Ки Хон (, , род. 30 сентября 1986, Сеул) — американский актёр корейского происхождения. Наиболее известен по роли Минхо в фильме «Бегущий в лабиринте» и его сиквеле «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём», а также в фильме «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».

Ранняя жизнь и образование 
Ки Хон родился в Сеуле, Республика Корея, 30 сентября 1986 года. Когда ему было шесть лет, его семья переехала в Окленд, Новая Зеландия, где он выучил английский язык. Когда ему было восемь, его родители переехали в Лос-Анджелес, штат Калифорния.

Ки Хон учился в Калифорнийском университете в Беркли с 2004 по 2008 год. После окончания колледжа он некоторое время работал в ресторане родителей. Будучи ещё со школы увлечённым театром и имея способности к актёрству, он решил начать актёрскую карьеру.

Личная жизнь 
7 марта 2015 года Ли Ки Хон женился на Ха Ён Чхве (), которая сыграла его новую девушку в короткометражке «У неё есть парень».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Киноактёры США